Thilenius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Thilenius (Balneologe) (1830–1885), deutscher Balneologe 
 Georg Thilenius (1868–1937), deutscher Mediziner und Ethnologe
 Moritz Gerhard Thilenius (1745–1808), deutscher Arzt und Balneologe
 Otto Thilenius (1843–1927), deutscher Arzt und Balneologe
 Otto G. Thilenius (1885–1950), deutscher Arzt und Balneologe 
 Otto Heinrich Thilenius (1800–1867), deutscher Arzt und Balneologe